Каудиљос дел Сур има више значења:

 Каудиљос дел Сур (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Каудиљос дел Сур, Палос Алтос (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику